Gerhard VII. bezeichnet:

 Gerhard VII. (Holstein), (1404–1433), Graf von Holstein 
 Gerhard VII. (Jülich) (vor 1250–1328), Graf von Jülich, in anderer Zählung Gerhard V. (Jülich)